Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Baku Cup 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 19 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Baku